Вадим Денисович Пронский; () — казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера 
В 2018 году  выиграл генеральную классификацию одной из самых престижных молодежных гонок мира «Джиро дель Валле-д’Аоста». В  сезоне 2019 года занял 3-е место на многодневной гонке «Тур Лангкави», а кроме того, выиграл молодежную классификацию таких гонок, как «Тур де л’Эн» и «Тур Австрии». С 1 августа 2019 года присоединился к велокоманде «» в качестве стажёра. С 1 января 2020 года Вадим Пронский  будет выступать в «» в качестве профессионального гонщика.

Достижения 

 2015
 2-й Чемпионат Казахстана — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Азии — Групповая гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Казахстана — Групповая гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Казахстана — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й — Этап 2 Giro della Lunigiana (юниоры)
 1-й   Giro di Basilicata — Горная классификация (юниоры)
 2017
 1-й  Джиро дель Валле-д’Аоста — Молодёжная классификация
 2-й Bałtyk-Karkonosze Tour — Генеральная классификация
 1-й   — Молодёжная классификация
 1-й   — Этап 5
 2018
 1-й  Джиро дель Валле-д’Аоста — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 4
 6-й Тур Эльзаса — Генеральная классификация
 2019
 1-й  Тур Хорватии — Молодёжная классификация
 1-й  Тур Австрии — Молодёжная классификация
 2-й Тур Гваделупы — Генеральная классификация
 1-й   — Молодёжная классификация
 3-й Тур Лангкави — Генеральная классификация
 7-й Тур де л’Эн — Генеральная классификация
 1-й   — Молодёжная классификация

Примечания

Ссылки 
 Пронский, Вадим на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Казахстана
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года